Jimmy Cool (2009-2011) – kanadyjski serial animowany, emitowany w Polsce na kanale Jetix/Disney XD. Przedstawia on zwariowane przygody czternastolatka Jimmy’ego.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach wesołego, pozytywnie nastawionego do życia 14-latka Jimmy'ego, który mieszka w niebywale smutnym mieście - Koszmarowie. Razem ze swoimi przyjaciółmi: leniwym synem burmistrza - Beezy'm - i pracownicą zakładu Misery - Helojzą - starają się rozweselić całe miasto. Przeszkadza im w tym burmistrz Lucjusz Wstręciuch VII i jego asystent Samy Garvin, którzy starają się utrzymać w mieście niski standard życia.

Bohaterowie 
 Jimmy Cool – Główny bohater serialu. Jest pełnym energii i optymistycznie patrzącym na świat 14-latkiem. Wysoki blondyn. Nosi zawsze zieloną koszulkę i niebieskie spodnie. Bardzo trudno go zdenerwować,  najczęściej reaguje z rozdrażnieniem na toffi i pikle. Jest bardzo naiwny i łatwo go oszukać. Ma zwierzątko o imieniu Cerbee.
 Beezy J. Wstręciuch – Syn Lucjusza Wstręciucha VII i najlepszy przyjaciel Jimmy’ego. Jest wielkim czerwonym potworem. Nosi brązowe spodenki. Jest leniwy i egocentryczny. Miał dziewczynę Saffy, z którą spotyka się od odcinka "Jimmy Swatka", ale w "She Loves Me" z nią zrywa.
 Heloiza – Przyjaciółka Jimmy’ego. Ma blond włosy i niebieskie oczy. Nosi sukienkę o kolorze bordo. Pracuje w zakładzie Lucjusza. Kocha się w Jimmym bez wzajemności, choć w odcinku "Heloise Secret Admierer" Jimmy ją pocałował. Z powodu swojego uczucia do głównego bohatera nie przepada za Beezym, z którym często się kłóci, choć w odcinku "Od czkawki do czkawki" przypadkowo pocałowali się ze sobą.
 Lucjusz Wstręciuch VII – Despotyczny burmistrz Koszmarowa. Stara się, by w jego mieście panował strach i smutek, więc nie toleruje wesołowatości Jimmy'ego. Ma dziewczynę o imieniu Jezz. Jimmy nazywa go Lucek.
 Samy Garvin – Pomocnik Lucjusza Wstręciucha VII. Jest nieśmiałym i wrażliwym zielonym goblinem.
 Jez – Dziewczyna Lucjusza Wstręciucha VII.
 Cerbee – Zwierzątko domowe Jimmy’ego. Prawdopodobnie pies. W odcinku Zakochany Cerbee kochał się w Jasmeen.
 Jasmeen – Zwierzę Jez, nie jest zbyt ładne. W odcinku Zakochany Cerbee kochała się w Cerbeem.
 Saffy – Była dziewczyna Beezy’ego. Nazywa go gładziutki. Jest bardzo szalona. Uwielbia jeść jogurt i niszczyć statuetki.

Wersja polska 
Opracowanie: na zlecenie Jetix – IZ-Text Katowice
Dźwięk i montaż: Iwo Dowsilas i Grzegorz Grocholski
Tekst polski:
 Natalia Bartkowska (odc. 1-19, 21),
 Dariusz Kosmowski (odc. 20, 22-26)
Reżyseria: Ireneusz Załóg
W polskiej wersji wystąpili:
 Magdalena Korczyńska – Jimmy Cool
 Anita Sajnóg –
 Heloiza,
 Saffi
 Mirosław Kotowicz – Beezy 
 Andrzej Warcaba – Lucjusz Wstręciuch VII
 Krzysztof Korzeniowski – Samy
 Maciej Walentek
 Konrad Ignatowski – Reporter
 Ireneusz Załóg
 Agnieszka Okońska – Jez
i inni

Odcinki

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 Jimmy Cool na Disney XD.pl

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Programy Disney XD
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Programy telewizji Teletoon